Tumba – settore del Ruanda nel distretto di Huye
 Tumba – settore del Ruanda nel distretto di Rulindo
 Tumba – città della Svezia
 Tumba – montagna della Belasica al confine tra la Bulgaria, la Grecia e la Macedonia
Sven Tumba – hockeista su ghiaccio, calciatore e golfista svedese